Melamid ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Melamid (* 1945), russisch-US-amerikanischer Künstler
 Michael Melamid (1882–1950), russischer-US-amerikanischer Industriechemiker